Chou Yu-Ping puede referirse a las siguientes personas:

 Chou Yu-Ping (luchadora), luchadora olímpica taiwanesa;
 Chou Yu-Ping (yudoca), yudoca taiwanesa.